I comuni del Visayas Occidentale sono 133; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Aklan

Provincia di Antique

Provincia di Capiz

Guimaras

Provincia di Iloilo

Provincia di Negros Occidental
Dal 29 maggio 2015 al 9 agosto 2017 costituiva, con la provincia di Negros Oriental, la regione dell'Isola di Negros.

Collegamenti esterni

Visayas Occidentale